Emerald Lake kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Emerald Lake (sjö i Antarktis, lat -62,98, long -60,71), 
 Emerald Lake (sjö i Antarktis, lat -60,72, long -45,65),

Kanada 

 Emerald Lake, British Columbia, sjö, 
 Emerald Lake, Yukon, sjö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar